Jméno Tomáš Polák nosí více významných osobností:

 Tomáš Polák (herec) (* 1993) – český dětský herec, známý jako Robert Jirka ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2
 Tomáš Polák (hudebník) (* 1968) – český rockový kytarista a skladatel, člen skupiny Mig 21
 Tomáš Polák (šachista) (* 1974) – český šachový velmistr